Бахио дел Индио има више значења:

 Бахио дел Индио (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бахио дел Индио (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику